Арма́н Жансонне́ (; ,  — , ) — французский политический деятель.

Биография 
До 1789 года занимался адвокатурой. Избранный департаментом Жиронды в Законодательное собрание, Жансонне примкнул к жирондистам. 31 декабря 1791 года, в качестве члена дипломатической комиссии, он настоял на обвинении братьев короля и многих знатных эмигрантов в измене, а 9 февраля 1792 года — на декрете о конфискации имений эмигрантов.

В качестве президента Законодательного собрания, Жансонне составил доклад об объявлении войны Австрии. После избиений 2 и 3 сентября Жансонне требовал наказания виновных и открыто обвинял Робеспьера, Дантона и других, как зачинщиков всех убийств. В процессе короля он голосовал за смертную казнь Людовика XVI, но лишь с условием, что исполнение приговора будет отсрочено и он будет представлен на утверждение народа.

В марте 1793 года, когда ярость Горы обрушилась на жирондистов, Жансонне был президентом Конвента и с большим спокойствием и смелостью защищал своих товарищей. Измена генерала Дюмурье, с которым Жансонне вёл переговоры, совершенно не зная о его переговорах с врагом, навлекла на него новые обвинения со стороны якобинцев.

Жансонне с товарищами был удалён из Конвента 2 июня, а 3-го октября предстал перед революционным трибуналом. На основании переписки с Дюмурье он был обвинен в государственной измене и 31 октября гильотинирован.

См. также 
 Великая французская революция

Примечания

Ссылки 
 

Революционеры Франции
Политики Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Депутаты Законодательного собрания Франции (1791—1792)
Казнённые революционеры
Председатели Национального конвента